Oakland kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Oaklands, Australien, ort, New South Wales, Urana,

USA 

 Oakland, Florida, ort, Orange County, 
 Oakland, Illinois, ort, Coles County, 
 Oakland, Kentucky, ort, Warren County, 
 Oakland, Maryland, countyhuvudort, Garrett County, 
 Oakland, Missouri, ort, Saint Louis County, 
 Oakland, Mississippi, ort, Yalobusha County, 
 Oakland, Oklahoma, ort, Marshall County, 
 Oakland, South Carolina, ort, Sumter County, 
 Oakland, Tennessee, ort, Fayette County, 
 Oakland, Iowa, Franklin County, ort, 
 Oakland, Iowa, Pottawattamie County, ort, 
 Oakland, Maine, ort, Kennebec County, 
 Oakland, Nebraska, ort, Burt County, 
 Oakland, New Jersey, Bergen County, 
 Oakland, Pennsylvania, Cambria County, ort, 
 Oakland, Pennsylvania, Lawrence County, ort, 
 Oakland, Pennsylvania, Susquehanna County, ort, 
 Oakland, Kalifornien, countyhuvudort, Kalifornien, Alameda County, 
 Oakland, Oregon, ort, Douglas County, 
 Oakland (Pittsburgh) – en stadsdel i Pittsburgh

Se även
 Oakland County

Se även 
 Oaklands

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar